Das goldene Kalb – film del 1917 diretto da Robert Wiene
Das goldene Kalb – film del 1925 diretto da Peter Paul Felner
Das goldene Kalb – film tv del 1954 diretto da Willy Millowitsch